Соревнования в прыжках в длину у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 19 и 22 августа на Пекинском национальном стадионе.

25 января 2017 года по результатам перепроверки допинг-проб россиянка Татьяна Лебедева была лишена серебряной награды.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (6.72 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (6.60 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда остались прежними.

Соревнования 

Для попадания в финал спортсменкам необходимо в квалификации показать результат не хуже 6.75 м. В финал попадают минимум 12 атлеток. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсменки, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсменки отбираются в финал по лучшему результату. В финале после первых трёх попыток участие продолжают восемь лучших спортсменок.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация 

Людмила Блонская была дисквалифицирована за употребление запрещённых препаратов; все её результаты на Олимпиаде, включая серебряную медаль в семиборье, были аннулированы.

Финал

Примечания 

Прыжки в длину на Олимпийских играх